Ремзавод ():

 Ремзавод — бывший посёлок Наро-Фоминского района Московской области (Россия)
 Ремзавод — район Чернигова (Украина)